El término esfinge puede referirse a: 

 un ser mitológico del Antiguo Egipto:
 Esfinge del Antiguo Egipto;
 Gran Esfinge de Guiza monumento situado en Guiza;
 una criatura mítica de la mitología griega;
 el término general para denominar a las mariposas de la familia Sphingidae;
 el gato esfinge (Sphynx).
 Esfinge, luchador profesional mexicano.
 La Esfinge, banda mexicana de rock.